Lindenstraße 6 ist die Adresse folgender Bauwerke:

 Lindenstraße 6 (Gernrode), Sachsen-Anhalt
 Lindenstraße 6 (Magdeburg), Sachsen-Anhalt
 Lindenstraße 6 (Moorenweis), Bayern